Turniej Czterech Narodów w skokach narciarskich 2009 – 4. edycja Turnieju Czterech Narodów, która odbyła się w dniach 9–16 sierpnia 2009 w ramach Letniego Grand Prix w skokach narciarskich.

Zwycięzcą turnieju został Szwajcar Simon Ammann, wygrywając trzy z czterech konkursów. Drugie miejsce zajął Adam Małysz, natomiast trzeci był Dienis Korniłow. Sklasyfikowanych zostało 70 zawodników, w tym sześciu Polaków.

Konkursy wchodzące w skład turnieju były pierwszymi rozegranymi według nowych zasad, w których oprócz not za styl i długości skoku wpływ na notę końcową miała siła i kierunek wiatru, oraz długość najazdu na próg.

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Bibliografia 
 

Turniej Czterech Narodów